«Ре́мбрандт: Портре́т 1669» () — художественный фильм нидерландского режиссёра Йоса Стеллинга, снятый в 1977 году по совместному с Вилем Хильдебрандом и Кимом ван Кувенинге сценарию.

Сюжет 

Фильм представляет собой биографию последних, особенно сложных лет жизни Рембрандта Харменса ван Рейна. У художника было твёрдое мнение по поводу окружающей его действительности, перечащее взглядам представителей власти. Это губительно сказалось на положении его дел и финансовом состоянии. Его преследуют трагедии. Этот период оказался наиболее плодотворным в творчестве Рембрандта.

Актёры 

{|
|valign="top" width=1% |
 Франс Стеллинг (Frans Stelling) — Юный Рембрандт
 Тон де Кофф (Ton de Koff) — Рембрандт
 Люси Сингелинг (Lucie Singeling) — Саския
 Ая Гилл (Aya Gill) — Хендрикье Стоффельс
|valign="top" width=1% | 
  Ханнеке ван дер Вельден (Hanneke van der Velden) — Гертье Диркс
 Эд Колмейер (Ed Kolmeijer) — Титус
 Хэнк Доуз (Henk Douze)
|}

Награды 

 1978 год — премия в категории «Лучший фильм» на кинофестивале фильмов об искусстве в итальянском городе Азоло
 1981 год — премия в категории «Лучший фильм» на кинофестивале во французском городе Орлеане

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы Йоса Стеллинга
Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы-биографии Нидерландов
Фильмы о Рембрандте
Фильмы на нидерландском языке
Фильмы Нидерландов 1977 года